Sargatillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Buxus sempervirens.
El nombre común de la planta Salix alba.
El nombre común de la planta Salix eleagnos.
El nombre común de la planta Salix purpurea.
El nombre común de la planta Vitex agnus-castus.
El nombre común de la planta Viburnum tinus.